Charles Rohault de Fleury (1801-1875), architecte français ;
  (1835-1904), archéologue et historien de l’art ;
 .